Šumvald (německy Schönwald) může být dřívější i současné označení několika moravských a českých sídel:

 Šumvald – obec v okrese Olomouc
 Strážná – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Šumná (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo
 Podlesí (Budišov nad Budišovkou) – vesnice, část města Budišov nad Budišovkou v okrese Opava

Související články 
 Schönwald

Externí odkazy